Местеакану има више значења:

 Местеакану (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Местеакану (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији